«A Milli» — второй официальный сингл с шестого студийного альбома,Tha Carter III, американского рэпера Лил Уэйна. Rolling Stone присвоил песне 63 место среди лучших песен 2000-х. Сингл выиграл премию «Грэмми» в номинации «Лучшее сольное рэп-исполнение».

Видео 
Видео на A Milli было снято 23 июля 2008 года в Калифорнии. В тот же день было снято видео на следующий сингл Got Money.Got Money также является, как бы, продолжением A Milli. Премьера видео состоялась 2 июля 2008 года на телешоу 106 & Park на телеканале BET.В видео, режиссёром которого стал Dayo Harewood, также засветились звезды из Cash Money и Young Money: Birdman, Brisco, Kidd Kidd, Gudda Gudda, Lil Twist, T-Streets.

Критика 
Песня получила положительные отзывы критиков. Weezy выиграл премию Грэмми за лучшее рэп исполнение, Blender и MTV присвоили синглу почетное первое место среди песен 2008 года, а критик журнала Time Josh Tyrangiel отдал 4 место.

Ремиксы 
Официальный ремикс, именованный как A milli Freemix, исполняет также Лил Уэйн. В этой песне он благодарит своих фанатов за празднование продажи альбома Tha Carter III в более чем миллион копий за первую неделю и сообщает о подготовке восьмого студийного альбома Tha Carter IV.
Также много известных рэп исполнителей записали фристайл на бит A Milli: Chamillionaire, Дрейк, Lil Mama, Jay-Z, The Game, Крис Браун, Papoose, Jadakiss, Cassidy и т. д.

Список композиций 
 «A Milli» (Clean)
 «A Milli» (Explicit)
 «A Milli» (Instrumental)
 «A Milli» (Acapella)
 «Lollipop» (Clean)
 «Lollipop» (Explicit)
 «Lollipop» (Instrumental)
 «Lollipop» (Acapella)

Чарты

См. также 
 Lollipop
 Got Money
 Mrs. Officer

Ссылки 
 
 A Milli — текст песни на The World Music

Примечания 

Синглы Лила Уэйна
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Синглы Cash Money Records